Leuba bezeichnet:

Personen:

Leuba ist ein Westschweizer Familienname. Laut dem Familiennamenbuch des Historischen Lexikons der Schweiz stammen die ersten Namensträger aus den Gemeinden Buttes und La Côte-aux-Fées im Jura. Vor 1800 sind sie auch in Genf und Romanel-sur-Morges belegt. In der Herkunftsregion im Jura sind auch die Familienzweige Leuba-Bastillon und Leuba-dit-Galland eingetragen.
 James H. Leuba (1868–1946), US-amerikanischer Psychologe
 Jean-François Leuba (1934–2004), Schweizer Politiker
 Jean-Louis Leuba (1912–2005), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Philippe Leuba (* 1965), Schweizer Politiker und Fußballschiedsrichter

Geographie:
 Leuba (Ostritz), Gemeindeteil der sächsischen Stadt Ostritz
 Leuba (Weida), Zufluss der Weida im Landkreis Greiz in Thüringen, der in der Leubatalsperre gestaut wird
 Leuba (Wyhra), Zufluss der Wyhra in Sachsen an der Grenze zu Thüringen, der in der Talsperre Schömbach gestaut wird
Unternehmen:

 Favre-Leuba, Schweizer Uhrenhersteller